Compsocerops és un gènere d'amfibi temnospòndil extint que va viure al Triàsic superior en el que actualment és l'Índia.

Referències 

Temnospòndils del Triàsic